Лаговский — славянская фамилия, женская форма Лаговская.

Известные носители:
 
 Лаговский, Игорь Константинович (1922—2013) — советский и российский журналист, писатель, член Союза журналистов России.
 Лаговский, Михаил Михайлович (1839—1899) — русский архитектор (техник-гражданский инженер).
 Лаговский, Станислав Мечиславович (1952—2021) — российский военно-спортивный деятель, начальник клуба ЦСКА (1992—1994), генерал-майор, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2001).